Nello sci nordico ai III Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1932 a Lake Placid (Stati Uniti), vennero assegnate medaglie in quattro specialità, tutte maschili.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1932, dei quali costituirono la nona edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Diversamente dalla rassegna olimpica precedente, la pattuglia militare (sport dimostrativo) fu esclusa dal programma.

Calendario

Risultati

Combinata nordica

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Medagliere

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 03
Sport ai III Giochi olimpici invernali
Sci nel 1932